Obi-Wan Kenobi steht für:

 Obi-Wan Kenobi (Star-Wars-Figur), Jedi aus dem Star-Wars-Universum
 Obi-Wan Kenobi (Fernsehserie), Fernsehserie